Labiidae är en familj av tvestjärtar. Labiidae ingår i överfamiljen Forficuloidea, ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Labiidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvestjärtar
Labiidae